Madaripur (stad), een stad in Bangladesh
 Madaripur (zila), een district van Bangladesh